Синдбад-мореход:

 Синдбад-мореход — имя легендарного моряка.
 Синдбад-мореход — второй студийный альбом российского поп-певца Филиппа Киркорова, вышедший в 1990 и 1996 гг.